Hayday ist der Familienname folgender Personen

 Arthur Hayday (1869–1956), britischer Politiker und Gewerkschafter
 Frederick Hayday (1912–1990), britischer Gewerkschafter
 James Hayday (1796–1872), britischer Buchbinder

Siehe auch:

 Hay Day